Kériolet est le nom de :
 Château de Kériolet à Concarneau (Finistère)
 Moulin de Kériolet à Beuzec-Cap-Sizun (Finistère)
 Pierre Le Gouvello de Keriolet, pénitent breton

Homonymie de toponyme